|-
|(103251)||2000 AN7|| align=right|15,3|| align=right|2,262|| align=right|0,023|| align=right|7,01|| align=right|3,402||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103252)||2000 AG9|| align=right|15,8|| align=right|2,243|| align=right|0,177|| align=right|5,41|| align=right|3,359||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103253)||2000 AC13|| align=right|15,7|| align=right|2,758|| align=right|0,093|| align=right|4,60|| align=right|4,579||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103254)||2000 AX13|| align=right|15,9|| align=right|2,185|| align=right|0,077|| align=right|4,02|| align=right|3,229||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103255)||2000 AD14|| align=right|14,3|| align=right|2,580|| align=right|0,124|| align=right|14,54|| align=right|4,144||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103256)||2000 AY14|| align=right|14,8|| align=right|2,454|| align=right|0,194|| align=right|1,79|| align=right|3,843||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103257)||2000 AG19|| align=right|16,4|| align=right|2,353|| align=right|0,253|| align=right|3,97|| align=right|3,609||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103258)||2000 AH20|| align=right|15,6|| align=right|2,337|| align=right|0,150|| align=right|5,04|| align=right|3,571||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103259)||2000 AZ20|| align=right|15,2|| align=right|2,720|| align=right|0,127|| align=right|6,05|| align=right|4,486||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103260)||2000 AF22|| align=right|14,9|| align=right|3,173|| align=right|0,117|| align=right|11,19|| align=right|5,652||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103261)||2000 AJ23|| align=right|15,9|| align=right|2,598|| align=right|0,118|| align=right|4,84|| align=right|4,187||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103262)||2000 AM24|| align=right|14,8|| align=right|2,626|| align=right|0,128|| align=right|13,91|| align=right|4,254||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103263)||2000 AB25|| align=right|14,3|| align=right|3,038|| align=right|0,091|| align=right|8,11|| align=right|5,294||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103264)||2000 AQ25|| align=right|15,4|| align=right|2,634|| align=right|0,135|| align=right|3,77|| align=right|4,274||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103265)||2000 AY25|| align=right|16,3|| align=right|2,267|| align=right|0,119|| align=right|4,08|| align=right|3,414||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103266)||2000 AT26|| align=right|14,2|| align=right|3,061|| align=right|0,026|| align=right|10,64|| align=right|5,356||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103267)||2000 AK27|| align=right|14,8|| align=right|2,764|| align=right|0,171|| align=right|6,07|| align=right|4,595||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103268)||2000 AV27|| align=right|14,8|| align=right|2,766|| align=right|0,233|| align=right|6,92|| align=right|4,599||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103269)||2000 AG28|| align=right|15,7|| align=right|2,280|| align=right|0,142|| align=right|4,83|| align=right|3,441||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103270)||2000 AJ30|| align=right|14,7|| align=right|2,751|| align=right|0,096|| align=right|8,08|| align=right|4,563||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103271)||2000 AR30|| align=right|15,5|| align=right|2,293|| align=right|0,134|| align=right|7,58|| align=right|3,471||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103272)||2000 AX30|| align=right|14,8|| align=right|2,771|| align=right|0,151|| align=right|12,69|| align=right|4,612||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103273)||2000 AQ32|| align=right|16,1|| align=right|2,439|| align=right|0,144|| align=right|2,85|| align=right|3,807||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103274)||2000 AF33|| align=right|14,1|| align=right|3,101|| align=right|0,107|| align=right|8,42|| align=right|5,459||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103275)||2000 AM33|| align=right|15,2|| align=right|2,691|| align=right|0,199|| align=right|7,35|| align=right|4,413||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103276)||2000 AT33|| align=right|16,6|| align=right|2,137|| align=right|0,276|| align=right|5,83|| align=right|3,123||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103277)||2000 AU33|| align=right|15,5|| align=right|2,852|| align=right|0,090|| align=right|15,99|| align=right|4,815||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103278)||2000 AG34|| align=right|16,5|| align=right|2,240|| align=right|0,133|| align=right|3,13|| align=right|3,353||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103279)||2000 AD35|| align=right|15,6|| align=right|2,703|| align=right|0,098|| align=right|13,43|| align=right|4,444||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103280)||2000 AV36|| align=right|16,0|| align=right|2,604|| align=right|0,117|| align=right|1,52|| align=right|4,202||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103281)||2000 AY36|| align=right|17,1|| align=right|2,222|| align=right|0,138|| align=right|4,07|| align=right|3,312||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103282)||2000 AX37|| align=right|15,9|| align=right|2,761|| align=right|0,152|| align=right|5,85|| align=right|4,588||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103283)||2000 AZ38|| align=right|16,1|| align=right|2,537|| align=right|0,206|| align=right|2,18|| align=right|4,040||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103284)||2000 AL39|| align=right|15,1|| align=right|2,432|| align=right|0,200|| align=right|3,23|| align=right|3,793||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103285)||2000 AF40|| align=right|16,1|| align=right|2,575|| align=right|0,273|| align=right|4,61|| align=right|4,132||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103286)||2000 AV40|| align=right|14,3|| align=right|2,614|| align=right|0,137|| align=right|10,46|| align=right|4,226||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103287)||2000 AD41|| align=right|16,0|| align=right|2,199|| align=right|0,146|| align=right|4,19|| align=right|3,259||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103288)||2000 AA42|| align=right|14,6|| align=right|2,622|| align=right|0,157|| align=right|13,35|| align=right|4,246||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103289)||2000 AF42|| align=right|15,3|| align=right|2,639|| align=right|0,053|| align=right|14,63|| align=right|4,287||MBA||2. januar 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(103290)||2000 AN43|| align=right|15,3|| align=right|2,721|| align=right|0,181|| align=right|3,11|| align=right|4,487||MBA||5. januar 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(103291)||2000 AL44|| align=right|16,4|| align=right|2,698|| align=right|0,040|| align=right|2,07|| align=right|4,432||MBA||5. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(103292)||2000 AD45|| align=right|15,8|| align=right|2,387|| align=right|0,110|| align=right|3,37|| align=right|3,687||MBA||5. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(103293)||2000 AN45|| align=right|15,4|| align=right|2,573|| align=right|0,126|| align=right|13,41|| align=right|4,126||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103294)||2000 AS45|| align=right|14,3|| align=right|2,584|| align=right|0,245|| align=right|10,77|| align=right|4,152||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103295)||2000 AA46|| align=right|15,4|| align=right|2,399|| align=right|0,200|| align=right|5,24|| align=right|3,714||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103296)||2000 AY46|| align=right|15,5|| align=right|2,604|| align=right|0,235|| align=right|3,58|| align=right|4,201||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103297)||2000 AC47|| align=right|15,5|| align=right|2,697|| align=right|0,163|| align=right|22,03|| align=right|4,429||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103298)||2000 AU47|| align=right|14,4|| align=right|2,657|| align=right|0,074|| align=right|15,75|| align=right|4,331||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103299)||2000 AV47|| align=right|15,0|| align=right|2,304|| align=right|0,151|| align=right|5,52|| align=right|3,496||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103300)||2000 AX47|| align=right|14,7|| align=right|2,720|| align=right|0,120|| align=right|14,04|| align=right|4,485||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103301)||2000 AL49|| align=right|16,7|| align=right|1,896|| align=right|0,064|| align=right|28,00|| align=right|2,610||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103302)||2000 AF50|| align=right|15,7|| align=right|2,565|| align=right|0,059|| align=right|2,95|| align=right|4,108||MBA||5. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(103303)||2000 AM50|| align=right|15,0|| align=right|2,600|| align=right|0,136|| align=right|14,11|| align=right|4,191||MBA||6. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(103304)||2000 AF53|| align=right|15,7|| align=right|2,603|| align=right|0,117|| align=right|9,36|| align=right|4,198||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103305)||2000 AO53|| align=right|15,1|| align=right|2,664|| align=right|0,140|| align=right|1,38|| align=right|4,346||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103306)||2000 AU53|| align=right|15,7|| align=right|2,615|| align=right|0,227|| align=right|1,05|| align=right|4,228||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103307)||2000 AM54|| align=right|15,5|| align=right|2,562|| align=right|0,148|| align=right|8,55|| align=right|4,101||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103308)||2000 AH55|| align=right|16,1|| align=right|2,230|| align=right|0,213|| align=right|4,27|| align=right|3,329||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103309)||2000 AR55|| align=right|15,7|| align=right|2,231|| align=right|0,145|| align=right|4,39|| align=right|3,332||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103310)||2000 AA56|| align=right|15,9|| align=right|2,469|| align=right|0,137|| align=right|2,33|| align=right|3,878||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103311)||2000 AH56|| align=right|14,7|| align=right|2,403|| align=right|0,054|| align=right|7,18|| align=right|3,724||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103312)||2000 AL56|| align=right|15,4|| align=right|2,586|| align=right|0,201|| align=right|3,73|| align=right|4,157||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103313)||2000 AP56|| align=right|15,9|| align=right|2,635|| align=right|0,147|| align=right|4,20|| align=right|4,275||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103314)||2000 AY56|| align=right|15,7|| align=right|2,766|| align=right|0,135|| align=right|1,74|| align=right|4,600||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103315)||2000 AV59|| align=right|14,9|| align=right|2,643|| align=right|0,144|| align=right|13,05|| align=right|4,296||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103316)||2000 AD60|| align=right|15,6|| align=right|2,408|| align=right|0,228|| align=right|9,09|| align=right|3,736||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103317)||2000 AK60|| align=right|13,6|| align=right|3,136|| align=right|0,041|| align=right|13,66|| align=right|5,553||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103318)||2000 AS60|| align=right|14,6|| align=right|2,877|| align=right|0,194|| align=right|17,07|| align=right|4,879||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103319)||2000 AZ62|| align=right|15,9|| align=right|2,314|| align=right|0,128|| align=right|3,13|| align=right|3,518||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103320)||2000 AN64|| align=right|14,5|| align=right|2,729|| align=right|0,213|| align=right|7,89|| align=right|4,508||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103321)||2000 AX65|| align=right|14,5|| align=right|2,740|| align=right|0,112|| align=right|12,69|| align=right|4,534||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103322)||2000 AH66|| align=right|15,1|| align=right|2,581|| align=right|0,116|| align=right|18,07|| align=right|4,147||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103323)||2000 AA67|| align=right|14,7|| align=right|2,290|| align=right|0,070|| align=right|6,99|| align=right|3,465||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103324)||2000 AB67|| align=right|15,3|| align=right|2,441|| align=right|0,171|| align=right|8,51|| align=right|3,812||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103325)||2000 AC67|| align=right|16,4|| align=right|2,235|| align=right|0,091|| align=right|7,47|| align=right|3,342||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103326)||2000 AD67|| align=right|14,7|| align=right|2,847|| align=right|0,170|| align=right|6,63|| align=right|4,803||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103327)||2000 AQ68|| align=right|15,2|| align=right|2,580|| align=right|0,216|| align=right|12,87|| align=right|4,143||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103328)||2000 AC69|| align=right|14,9|| align=right|2,699|| align=right|0,165|| align=right|12,63|| align=right|4,434||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103329)||2000 AN69|| align=right|15,6|| align=right|2,178|| align=right|0,177|| align=right|3,10|| align=right|3,213||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103330)||2000 AX69|| align=right|14,9|| align=right|2,583|| align=right|0,237|| align=right|3,87|| align=right|4,150||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103331)||2000 AY69|| align=right|15,7|| align=right|2,597|| align=right|0,099|| align=right|4,67|| align=right|4,184||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103332)||2000 AZ69|| align=right|16,1|| align=right|2,574|| align=right|0,221|| align=right|4,84|| align=right|4,130||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103333)||2000 AN70|| align=right|15,8|| align=right|2,217|| align=right|0,086|| align=right|6,11|| align=right|3,299||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103334)||2000 AZ72|| align=right|16,4|| align=right|2,417|| align=right|0,142|| align=right|4,21|| align=right|3,758||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103335)||2000 AF75|| align=right|15,1|| align=right|2,564|| align=right|0,165|| align=right|8,31|| align=right|4,105||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103336)||2000 AH77|| align=right|15,8|| align=right|2,535|| align=right|0,128|| align=right|4,77|| align=right|4,035||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103337)||2000 AG78|| align=right|15,1|| align=right|2,582|| align=right|0,196|| align=right|8,44|| align=right|4,149||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103338)||2000 AN78|| align=right|16,1|| align=right|2,609|| align=right|0,198|| align=right|3,02|| align=right|4,213||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103339)||2000 AV79|| align=right|15,2|| align=right|2,234|| align=right|0,071|| align=right|5,80|| align=right|3,338||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103340)||2000 AW81|| align=right|14,7|| align=right|2,612|| align=right|0,166|| align=right|4,66|| align=right|4,221||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103341)||2000 AG82|| align=right|15,6|| align=right|2,761|| align=right|0,104|| align=right|10,33|| align=right|4,586||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103342)||2000 AX83|| align=right|16,3|| align=right|2,520|| align=right|0,078|| align=right|2,40|| align=right|3,999||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103343)||2000 AX84|| align=right|15,3|| align=right|2,677|| align=right|0,127|| align=right|3,09|| align=right|4,380||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103344)||2000 AC85|| align=right|15,1|| align=right|2,645|| align=right|0,187|| align=right|10,53|| align=right|4,300||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103345)||2000 AU85|| align=right|15,2|| align=right|2,260|| align=right|0,133|| align=right|6,54|| align=right|3,398||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103346)||2000 AD86|| align=right|15,9|| align=right|2,348|| align=right|0,279|| align=right|2,56|| align=right|3,597||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103347)||2000 AK86|| align=right|15,6|| align=right|2,387|| align=right|0,128|| align=right|4,99|| align=right|3,686||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103348)||2000 AL86|| align=right|14,8|| align=right|2,795|| align=right|0,156|| align=right|4,82|| align=right|4,672||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103349)||2000 AN87|| align=right|14,3|| align=right|3,066|| align=right|0,112|| align=right|8,83|| align=right|5,367||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103350)||2000 AV88|| align=right|15,5|| align=right|2,268|| align=right|0,147|| align=right|5,72|| align=right|3,416||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103351)||2000 AS89|| align=right|15,9|| align=right|2,347|| align=right|0,060|| align=right|8,01|| align=right|3,596||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103352)||2000 AO90|| align=right|16,1|| align=right|2,196|| align=right|0,093|| align=right|5,81|| align=right|3,253||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103353)||2000 AP90|| align=right|15,3|| align=right|2,739|| align=right|0,204|| align=right|1,50|| align=right|4,533||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103354)||2000 AV90|| align=right|14,3|| align=right|3,123|| align=right|0,007|| align=right|11,79|| align=right|5,518||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103355)||2000 AY90|| align=right|15,3|| align=right|2,678|| align=right|0,140|| align=right|11,08|| align=right|4,381||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103356)||2000 AJ92|| align=right|14,0|| align=right|3,110|| align=right|0,133|| align=right|16,15|| align=right|5,483||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103357)||2000 AM92|| align=right|14,1|| align=right|2,308|| align=right|0,183|| align=right|25,19|| align=right|3,506||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103358)||2000 AE93|| align=right|16,0|| align=right|2,257|| align=right|0,294|| align=right|8,88|| align=right|3,390||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103359)||2000 AH93|| align=right|14,7|| align=right|2,715|| align=right|0,327|| align=right|24,63|| align=right|4,472||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103360)||2000 AS94|| align=right|16,3|| align=right|2,315|| align=right|0,046|| align=right|5,20|| align=right|3,522||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103361)||2000 AR95|| align=right|14,5|| align=right|2,733|| align=right|0,094|| align=right|6,99|| align=right|4,518||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103362)||2000 AV95|| align=right|16,0|| align=right|2,343|| align=right|0,163|| align=right|6,49|| align=right|3,586||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103363)||2000 AL100|| align=right|15,2|| align=right|2,587|| align=right|0,193|| align=right|4,24|| align=right|4,161||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103364)||2000 AP102|| align=right|14,6|| align=right|2,664|| align=right|0,151|| align=right|14,68|| align=right|4,346||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103365)||2000 AZ103|| align=right|16,1|| align=right|2,635|| align=right|0,241|| align=right|6,34|| align=right|4,276||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103366)||2000 AQ104|| align=right|14,6|| align=right|3,092|| align=right|0,092|| align=right|17,11|| align=right|5,436||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103367)||2000 AZ105|| align=right|14,9|| align=right|2,294|| align=right|0,264|| align=right|20,67|| align=right|3,474||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103368)||2000 AF107|| align=right|16,7|| align=right|2,378|| align=right|0,196|| align=right|2,86|| align=right|3,667||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103369)||2000 AN109|| align=right|15,2|| align=right|2,697|| align=right|0,182|| align=right|4,12|| align=right|4,427||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103370)||2000 AH111|| align=right|15,3|| align=right|2,637|| align=right|0,176|| align=right|15,14|| align=right|4,283||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103371)||2000 AO113|| align=right|15,9|| align=right|2,227|| align=right|0,102|| align=right|4,12|| align=right|3,322||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103372)||2000 AS113|| align=right|15,9|| align=right|2,243|| align=right|0,133|| align=right|5,10|| align=right|3,359||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103373)||2000 AM114|| align=right|14,8|| align=right|2,330|| align=right|0,128|| align=right|4,53|| align=right|3,556||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103374)||2000 AQ114|| align=right|15,9|| align=right|2,281|| align=right|0,102|| align=right|4,70|| align=right|3,443||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103375)||2000 AT114|| align=right|16,0|| align=right|2,305|| align=right|0,054|| align=right|6,08|| align=right|3,500||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103376)||2000 AX118|| align=right|14,2|| align=right|3,050|| align=right|0,085|| align=right|7,76|| align=right|5,326||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103377)||2000 AG119|| align=right|15,4|| align=right|2,759|| align=right|0,166|| align=right|8,74|| align=right|4,581||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103378)||2000 AM119|| align=right|16,1|| align=right|2,219|| align=right|0,149|| align=right|5,82|| align=right|3,306||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103379)||2000 AH120|| align=right|14,9|| align=right|2,624|| align=right|0,177|| align=right|4,04|| align=right|4,249||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103380)||2000 AN120|| align=right|15,5|| align=right|2,328|| align=right|0,092|| align=right|5,97|| align=right|3,552||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103381)||2000 AP120|| align=right|15,4|| align=right|3,017|| align=right|0,209|| align=right|4,10|| align=right|5,239||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103382)||2000 AC121|| align=right|15,5|| align=right|2,260|| align=right|0,121|| align=right|5,32|| align=right|3,397||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103383)||2000 AF121|| align=right|15,7|| align=right|2,200|| align=right|0,113|| align=right|5,11|| align=right|3,262||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103384)||2000 AG121|| align=right|15,7|| align=right|2,745|| align=right|0,212|| align=right|9,44|| align=right|4,548||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103385)||2000 AU121|| align=right|15,8|| align=right|2,368|| align=right|0,133|| align=right|6,13|| align=right|3,643||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103386)||2000 AK122|| align=right|15,5|| align=right|2,313|| align=right|0,125|| align=right|6,25|| align=right|3,517||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103387)||2000 AS123|| align=right|15,9|| align=right|2,219|| align=right|0,158|| align=right|5,46|| align=right|3,304||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103388)||2000 AX123|| align=right|15,5|| align=right|2,324|| align=right|0,191|| align=right|5,67|| align=right|3,542||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103389)||2000 AN124|| align=right|16,3|| align=right|2,271|| align=right|0,172|| align=right|4,53|| align=right|3,423||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103390)||2000 AL125|| align=right|14,7|| align=right|2,777|| align=right|0,143|| align=right|12,27|| align=right|4,627||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103391)||2000 AZ125|| align=right|16,0|| align=right|2,204|| align=right|0,172|| align=right|2,42|| align=right|3,271||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103392)||2000 AC127|| align=right|14,7|| align=right|2,643|| align=right|0,099|| align=right|12,75|| align=right|4,297||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103393)||2000 AF127|| align=right|15,8|| align=right|2,464|| align=right|0,130|| align=right|5,23|| align=right|3,867||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103394)||2000 AO127|| align=right|14,3|| align=right|2,665|| align=right|0,177|| align=right|10,09|| align=right|4,349||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103395)||2000 AX127|| align=right|15,4|| align=right|2,351|| align=right|0,122|| align=right|6,52|| align=right|3,604||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103396)||2000 AC129|| align=right|14,7|| align=right|2,757|| align=right|0,152|| align=right|7,79|| align=right|4,578||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103397)||2000 AJ129|| align=right|15,1|| align=right|2,625|| align=right|0,081|| align=right|14,91|| align=right|4,252||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103398)||2000 AS129|| align=right|15,9|| align=right|2,731|| align=right|0,277|| align=right|7,42|| align=right|4,513||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103399)||2000 AM130|| align=right|15,5|| align=right|2,302|| align=right|0,132|| align=right|7,46|| align=right|3,493||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103400)||2000 AO130|| align=right|15,2|| align=right|2,717|| align=right|0,208|| align=right|6,93|| align=right|4,479||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103401)||2000 AW130|| align=right|16,0|| align=right|2,271|| align=right|0,125|| align=right|6,17|| align=right|3,421||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103402)||2000 AA132|| align=right|16,3|| align=right|2,306|| align=right|0,092|| align=right|4,06|| align=right|3,501||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103403)||2000 AG132|| align=right|16,1|| align=right|2,641|| align=right|0,082|| align=right|3,29|| align=right|4,292||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103404)||2000 AJ134|| align=right|14,8|| align=right|2,635|| align=right|0,120|| align=right|12,89|| align=right|4,277||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103405)||2000 AM134|| align=right|16,1|| align=right|2,407|| align=right|0,194|| align=right|0,43|| align=right|3,733||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103406)||2000 AX135|| align=right|15,1|| align=right|2,553|| align=right|0,109|| align=right|4,95|| align=right|4,078||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103407)||2000 AC136|| align=right|15,7|| align=right|2,582|| align=right|0,124|| align=right|2,32|| align=right|4,149||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103408)||2000 AK140|| align=right|16,2|| align=right|2,305|| align=right|0,176|| align=right|5,76|| align=right|3,499||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103409)||2000 AP140|| align=right|15,9|| align=right|2,626|| align=right|0,159|| align=right|4,74|| align=right|4,256||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103410)||2000 AR140|| align=right|15,1|| align=right|2,601|| align=right|0,149|| align=right|19,48|| align=right|4,193||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103411)||2000 AR141|| align=right|15,4|| align=right|2,261|| align=right|0,122|| align=right|5,81|| align=right|3,399||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103412)||2000 AS142|| align=right|14,7|| align=right|2,675|| align=right|0,109|| align=right|13,28|| align=right|4,374||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103413)||2000 AL143|| align=right|14,8|| align=right|2,695|| align=right|0,075|| align=right|10,16|| align=right|4,424||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103414)||2000 AX144|| align=right|14,1|| align=right|2,360|| align=right|0,152|| align=right|23,97|| align=right|3,626||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103415)||2000 AF146|| align=right|14,8|| align=right|2,566|| align=right|0,251|| align=right|19,02|| align=right|4,109||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103416)||2000 AM148|| align=right|13,9|| align=right|3,173|| align=right|0,249|| align=right|26,91|| align=right|5,652||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103417)||2000 AL150|| align=right|14,8|| align=right|2,767|| align=right|0,136|| align=right|8,45|| align=right|4,602||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103418)||2000 AM150|| align=right|16,7|| align=right|2,267|| align=right|0,142|| align=right|6,95|| align=right|3,412||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103419)||2000 AS150|| align=right|15,4|| align=right|2,779|| align=right|0,147|| align=right|14,04|| align=right|4,631||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103420)||2000 AX150|| align=right|15,2|| align=right|2,808|| align=right|0,172|| align=right|10,40|| align=right|4,704||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103421)||2000 AD151|| align=right|15,8|| align=right|2,310|| align=right|0,068|| align=right|8,50|| align=right|3,510||MBA||6. januar 2000||San Marcello||L. Tesi; G. Forti
|-
|(103422)||2000 AG153|| align=right|15,8|| align=right|2,357|| align=right|0,068|| align=right|7,25|| align=right|3,619||MBA||9. januar 2000||Nyrola||Nyrola
|-
|(103423)||2000 AM153|| align=right|15,4|| align=right|2,761|| align=right|0,096|| align=right|4,43|| align=right|4,588||MBA||11. januar 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(103424)||2000 AY155|| align=right|15,9|| align=right|2,285|| align=right|0,117|| align=right|2,38|| align=right|3,454||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103425)||2000 AX157|| align=right|15,5|| align=right|2,665|| align=right|0,108|| align=right|3,18|| align=right|4,350||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103426)||2000 AC158|| align=right|15,5|| align=right|2,559|| align=right|0,090|| align=right|7,91|| align=right|4,094||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103427)||2000 AJ158|| align=right|15,6|| align=right|2,742|| align=right|0,149|| align=right|4,47|| align=right|4,539||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103428)||2000 AN158|| align=right|16,1|| align=right|2,307|| align=right|0,108|| align=right|5,01|| align=right|3,502||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103429)||2000 AJ159|| align=right|15,8|| align=right|2,248|| align=right|0,180|| align=right|3,60|| align=right|3,370||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103430)||2000 AT159|| align=right|15,6|| align=right|2,627|| align=right|0,150|| align=right|3,34|| align=right|4,258||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103431)||2000 AY159|| align=right|15,3|| align=right|2,301|| align=right|0,076|| align=right|6,11|| align=right|3,490||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103432)||2000 AX160|| align=right|15,1|| align=right|2,799|| align=right|0,240|| align=right|6,07|| align=right|4,681||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103433)||2000 AY165|| align=right|14,9|| align=right|2,631|| align=right|0,211|| align=right|31,34|| align=right|4,268||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103434)||2000 AQ171|| align=right|16,2|| align=right|2,569|| align=right|0,155|| align=right|15,33|| align=right|4,118||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103435)||2000 AO176|| align=right|14,6|| align=right|3,017|| align=right|0,106|| align=right|9,64|| align=right|5,239||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103436)||2000 AE179|| align=right|15,2|| align=right|2,646|| align=right|0,142|| align=right|10,13|| align=right|4,304||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103437)||2000 AJ181|| align=right|16,2|| align=right|2,235|| align=right|0,111|| align=right|7,55|| align=right|3,341||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103438)||2000 AT182|| align=right|14,6|| align=right|2,767|| align=right|0,157|| align=right|11,30|| align=right|4,601||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103439)||2000 AK184|| align=right|14,8|| align=right|2,581|| align=right|0,136|| align=right|11,78|| align=right|4,145||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103440)||2000 AC187|| align=right|14,9|| align=right|2,859|| align=right|0,191|| align=right|14,80|| align=right|4,834||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103441)||2000 AN187|| align=right|15,8|| align=right|2,627|| align=right|0,151|| align=right|14,22|| align=right|4,257||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103442)||2000 AO187|| align=right|14,6|| align=right|2,615|| align=right|0,052|| align=right|15,78|| align=right|4,228||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103443)||2000 AP188|| align=right|15,9|| align=right|2,658|| align=right|0,236|| align=right|11,10|| align=right|4,333||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103444)||2000 AD189|| align=right|15,5|| align=right|2,554|| align=right|0,149|| align=right|9,46|| align=right|4,080||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103445)||2000 AJ190|| align=right|15,5|| align=right|2,574|| align=right|0,117|| align=right|12,55|| align=right|4,129||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103446)||2000 AS190|| align=right|14,9|| align=right|2,671|| align=right|0,171|| align=right|11,53|| align=right|4,365||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103447)||2000 AD191|| align=right|15,2|| align=right|2,648|| align=right|0,231|| align=right|13,73|| align=right|4,308||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103448)||2000 AL192|| align=right|15,0|| align=right|2,736|| align=right|0,187|| align=right|9,48|| align=right|4,524||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103449)||2000 AM192|| align=right|15,4|| align=right|2,711|| align=right|0,245|| align=right|9,39|| align=right|4,464||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103450)||2000 AJ193|| align=right|15,1|| align=right|2,578|| align=right|0,144|| align=right|9,48|| align=right|4,138||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103451)||2000 AM193|| align=right|15,0|| align=right|2,661|| align=right|0,115|| align=right|12,70|| align=right|4,341||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103452)||2000 AY193|| align=right|15,1|| align=right|2,656|| align=right|0,193|| align=right|15,22|| align=right|4,328||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103453)||2000 AU194|| align=right|15,2|| align=right|2,667|| align=right|0,168|| align=right|8,26|| align=right|4,356||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103454)||2000 AE196|| align=right|15,5|| align=right|2,644|| align=right|0,147|| align=right|10,95|| align=right|4,299||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103455)||2000 AJ196|| align=right|15,2|| align=right|2,718|| align=right|0,127|| align=right|15,37|| align=right|4,481||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103456)||2000 AN196|| align=right|15,1|| align=right|2,747|| align=right|0,282|| align=right|9,04|| align=right|4,552||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103457)||2000 AO196|| align=right|15,8|| align=right|2,539|| align=right|0,178|| align=right|6,95|| align=right|4,044||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103458)||2000 AA199|| align=right|15,4|| align=right|2,760|| align=right|0,102|| align=right|9,15|| align=right|4,585||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103459)||2000 AB201|| align=right|14,2|| align=right|2,630|| align=right|0,142|| align=right|31,92|| align=right|4,265||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103460)||2000 AC204|| align=right|15,9|| align=right|2,543|| align=right|0,087|| align=right|2,94|| align=right|4,054||MBA||11. januar 2000||Drebach||J. Kandler; G. Lehmann
|-
|(103461)||2000 AX205|| align=right|15,8|| align=right|2,304|| align=right|0,142|| align=right|18,74|| align=right|3,498||MBA||14. januar 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(103462)||2000 AQ206|| align=right|15,5|| align=right|2,774|| align=right|0,089|| align=right|3,65|| align=right|4,620||MBA||3. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(103463)||2000 AF207|| align=right|14,9|| align=right|2,997|| align=right|0,085|| align=right|9,40|| align=right|5,189||MBA||3. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(103464)||2000 AG207|| align=right|16,3|| align=right|2,644|| align=right|0,049|| align=right|0,73|| align=right|4,299||MBA||3. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(103465)||2000 AB208|| align=right|15,5|| align=right|2,477|| align=right|0,124|| align=right|3,89|| align=right|3,899||MBA||4. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(103466)||2000 AC209|| align=right|15,1|| align=right|2,741|| align=right|0,056|| align=right|10,15|| align=right|4,538||MBA||4. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(103467)||2000 AD209|| align=right|16,0|| align=right|2,371|| align=right|0,097|| align=right|4,38|| align=right|3,651||MBA||4. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(103468)||2000 AX209|| align=right|16,2|| align=right|2,380|| align=right|0,199|| align=right|2,50|| align=right|3,672||MBA||5. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(103469)||2000 AK211|| align=right|15,0|| align=right|2,599|| align=right|0,170|| align=right|11,80|| align=right|4,189||MBA||5. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(103470)||2000 AA212|| align=right|15,1|| align=right|2,430|| align=right|0,250|| align=right|8,55|| align=right|3,787||MBA||5. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(103471)||2000 AF212|| align=right|15,6|| align=right|3,137|| align=right|0,173|| align=right|9,94|| align=right|5,556||MBA||5. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(103472)||2000 AM212|| align=right|16,5|| align=right|2,421|| align=right|0,162|| align=right|3,20|| align=right|3,765||MBA||5. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(103473)||2000 AU212|| align=right|16,2|| align=right|2,376|| align=right|0,154|| align=right|3,61|| align=right|3,662||MBA||6. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(103474)||2000 AN213|| align=right|15,3|| align=right|2,674|| align=right|0,035|| align=right|4,07|| align=right|4,371||MBA||6. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(103475)||2000 AY214|| align=right|15,7|| align=right|2,439|| align=right|0,156|| align=right|6,31|| align=right|3,809||MBA||7. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(103476)||2000 AH215|| align=right|15,0|| align=right|2,889|| align=right|0,094|| align=right|1,66|| align=right|4,909||MBA||7. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(103477)||2000 AA219|| align=right|15,3|| align=right|2,805|| align=right|0,172|| align=right|7,80|| align=right|4,697||MBA||8. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(103478)||2000 AD219|| align=right|15,8|| align=right|2,709|| align=right|0,079|| align=right|4,34|| align=right|4,458||MBA||8. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(103479)||2000 AE223|| align=right|16,1|| align=right|2,748|| align=right|0,166|| align=right|0,42|| align=right|4,556||MBA||9. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(103480)||2000 AS223|| align=right|15,5|| align=right|3,201|| align=right|0,185|| align=right|0,47|| align=right|5,725||MBA||9. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(103481)||2000 AP224|| align=right|15,6|| align=right|2,595|| align=right|0,071|| align=right|1,64|| align=right|4,179||MBA||11. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(103482)||2000 AB227|| align=right|15,9|| align=right|2,709|| align=right|0,082|| align=right|2,73|| align=right|4,457||MBA||10. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(103483)||2000 AJ227|| align=right|15,7|| align=right|2,364|| align=right|0,150|| align=right|4,09|| align=right|3,634||MBA||10. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(103484)||2000 AR227|| align=right|16,4|| align=right|2,337|| align=right|0,110|| align=right|5,28|| align=right|3,572||MBA||10. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(103485)||2000 AR231|| align=right|14,7|| align=right|2,602|| align=right|0,153|| align=right|11,62|| align=right|4,197||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103486)||2000 AV231|| align=right|16,4|| align=right|2,273|| align=right|0,084|| align=right|2,11|| align=right|3,426||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103487)||2000 AC232|| align=right|15,4|| align=right|2,692|| align=right|0,090|| align=right|2,40|| align=right|4,416||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103488)||2000 AK232|| align=right|16,6|| align=right|2,406|| align=right|0,114|| align=right|7,52|| align=right|3,731||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103489)||2000 AO232|| align=right|15,6|| align=right|2,638|| align=right|0,069|| align=right|3,81|| align=right|4,285||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103490)||2000 AA235|| align=right|14,6|| align=right|3,092|| align=right|0,115|| align=right|9,96|| align=right|5,436||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103491)||2000 AG236|| align=right|14,9|| align=right|2,730|| align=right|0,133|| align=right|11,62|| align=right|4,511||MBA||5. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(103492)||2000 AK236|| align=right|15,7|| align=right|2,631|| align=right|0,306|| align=right|1,98|| align=right|4,266||MBA||5. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(103493)||2000 AN237|| align=right|14,5|| align=right|2,755|| align=right|0,179|| align=right|10,31|| align=right|4,571||MBA||5. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(103494)||2000 AB239|| align=right|16,0|| align=right|2,780|| align=right|0,048|| align=right|0,43|| align=right|4,635||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103495)||2000 AJ239|| align=right|16,1|| align=right|2,412|| align=right|0,128|| align=right|4,97|| align=right|3,745||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103496)||2000 AR239|| align=right|14,1|| align=right|2,761|| align=right|0,210|| align=right|17,13|| align=right|4,588||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103497)||2000 AX240|| align=right|15,2|| align=right|2,403|| align=right|0,164|| align=right|12,14|| align=right|3,725||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(103498)||2000 AW243|| align=right|14,9|| align=right|2,534|| align=right|0,196|| align=right|11,74|| align=right|4,033||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103499)||2000 AO244|| align=right|15,3|| align=right|2,650|| align=right|0,150|| align=right|14,52|| align=right|4,314||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(103500)||2000 AE245|| align=right|15,0|| align=right|2,282|| align=right|0,211|| align=right|24,53|| align=right|3,446||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov